Tyrrell 026 je zadnji Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1998, ko sta z njim dirkala Ricardo Rosset in Toranosuke Takagi. Dirkača nista dosegla uvrstitve v točke, Ricardo Rosset je dosegel svojo najboljšo uvrstitev sezone z osmim mestom na Veliki nagradi Kanade, Toranosuke Takag pa z devetima mestoma na Velikih nagradah Velike Britanije in Italije. To je bil zadnji Tyrellov dirkalnik, saj se je moštvo po koncu te sezone umaknilo iz Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

‎

026
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1998